Ла Гитарита има више значења:

 Ла Гитарита, Ла Гитара (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гитарита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику